Prophets, Seers & Sages: The Angels Of The Ages é o segundo álbum de estúdio da dupla de folk psicodélico Tyrannosaurus Rex. Foi lançado em 14 de outubro de 1968 pela gravadora Regal Zonophone. Foi gravado de abril a agosto de 1968 no Trident Studios em Londres e foi produzido por Tony Visconti.

As gravações contaram com Marc Bolan nos vocais e no violão e Steve Took nos vocais de apoio e na percussão. O álbum abre com uma versão do primeiro single da dupla, "Debora", alterado por um efeito reverso, como indicado pelo seu novo título "Deboraarobed".

Lançamento 
O álbum foi lançado em 14 de outubro de 1968 pela gravadora Regal Zonophone, mas acabou falhando nas paradas. Foi comercializado em edições em mono e em estéreo

O álbum foi mesclado com o álbum anterior, My People Were Fair and Had Sky in Their Hair..., e relançado como um LP duplo em 14 de abril de 1972, após os sucessos de Electric Warrior e The Slider. Esse relançamento alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido. Foi lançado nos Estados Unidos pela gravadora A&M como Tyrannosaurus Rex: A Beginning, e foi a primeira vez que os álbuns estiveram disponíveis lá.

Recepção 
O AllMusic escreveu que "o álbum entregou algumas das músicas mais ressonantes de Bolan". "O pop clássico de abertura [em] "Deboraarobed" é ainda mais dignificado por sua transição para a mesma performance tocada de trás para frente, um movimento bastante inovador em um momento em que até os Beatles ainda estavam enterrando esses experimentos na mixagem". O revisor conclui: "Bolan simplesmente inventou, e no processo criou uma linguagem totalmente nova – meio sem sentido, meio mistério, mas totalmente inebriante. Tiny Mix Tapes escreveu que era um álbum de folk psicodélico com "intensa participação dos bongôs" e "fortes vocais de apoio". O revisor acrescentou que "Prophets, continua sendo um álbum atemporal para todos" e seus arranjos originais garantiram "uma longa vida para muitas gerações".

Faixas

Ficha técnica 
Tyrannosaurus Rex

 Marc Bolan – vocais, violão
 Steve Took – vocais de apoio, percussão

Produção

 Tony Visconti – produtor

Ligações externas

Referências 

Álbuns de 1968
Álbuns de rock psicodélico
Álbuns de Tyrannosaurus Rex